Kragan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kragan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Kecamatan Kragan, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Kragan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,70, long 111,62), 

Robotskapade Indonesienförgreningar